10/1 kan syfta på:

 10 januari
 1 oktober (amerikanskt datumformat)